Виктор Викторович Сахнюк (; ) — украинский футболист, нападающий.

Игровая карьера 
Футболом начал заниматься в юношеской команде «Локомотив» (Киев), а уже вскоре продолжил свои выступления в академии столичного «Динамо». В юношеском чемпионате Украины (ДЮФЛ) с 2003 по 2007 год провёл 79 игр (25 голов) за «Динамо», «Локомотив-ОМИКС» и «Отрадный». После этого отправился в Словакию, где подписал контракт с местным клубом «Ружомберок». В словацком клубе преимущественно только тренировался с первой командой и провёл за неё всего 4 официальных матча в высшем дивизионе, однако Сахнюк активно выступал за второй состав на дивизион ниже. По возвращении в Украину, сначала выступал за любительский коллектив «Диназ» (2 матча, 1 гол).

По ходу сезона 2010/11 подписал контракт с премьерлиговим киевским «Арсеналом», но выступал только за дублирующий состав (34 матча, 11 голов). В сентябре 2012 года снова уехал в Словакию, где на правах аренды подписал контракт с клубом «Дукла» (Банска-Бистрица). Единственным голом в футболке этого клуба отличился 29 сентября 2012 на 64-й минуте ничейного (1:1) домашнего поединка 11-го тура словацкой Суперлиги против братиславского «Слована», где Сахнюк вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Уже зимой 2012 игрок досрочно покинул «Дуклу», за которую сыграл 11 матчей (1 гол) в чемпионате Словакии, ещё 3 матча — в кубке страны. Летом 2013 года перешел в состав словацкого клуба «Татран» (Липтовски-Микулаш), где сыграл всего 2 матча во втором по рангу дивизионе.

В апреле 2014 подписал контракт с тернопольской «Нивой», за которую дебютировал 26 апреля 2014 в проигранном (0:1) выездном поединке 25-го тура Первой лиги против армянского «Титана». В футболке тернопольского коллектива в Первой лиге сыграл 4 матча и отметился 1 голом. В начале января 2015 оставил «Ниву» и отправился на просмотр до мариупольского «Ильичёвца», но контракт так и не был подписан. Поэтому Сахнюк перешел в состав «Энергии» (Новая Каховка), где во второй части сезона 2014/15 сыграл за коллектив из Новой Каховки в 11 матчах и отметился двумя голами, а по окончании сезона покинул расположение команды.

В конце июня 2015 подписал контракт с краматорским «Авангардом», но оставил их расположения уже очень скоро, не сыграв ни одного официального поединка. После чего выступал в любительском польском клубе «Сталь» (Ґожице). Также в январе 2016 года проходил просмотр в МФК «Николаев», но «корабелам» не подошел. Сезон 2017/18 провел в армянском клубе «Эребуни», в составе которого сыграл 7 матчей (1 гол) в Первой лиге.

Накануне старта следующего сезона подписал контракт с харьковским «Гелиосом» («Кобра» Харьков), в составе которого сыграл 2 матча в Первой лиге, а после расформирования клуба получил статус свободного агента. И в начале сентября 2018 перешел в криворожский «Горняк». В составе «горняков» отыграл весь сезон и записал в свой актив 20 матчей в во всех турнирах, в которых отличился 6 голами. Первую часть нового сезона провел в составе симферопольской «Таврии», где отличился 2 забитыми голами в 11 матчах.

В начале марта 2020 подписал контракт с черновицким футбольным клубом «Буковина», за который выступал до зимнего межсезонья (11 матчей в во всех турнирах, 1 гол). Следующий 2021 год провел в клубах: «Днепр» (Черкассы) и «Тростянец», где в общем итоге провел 27 официальных матчей и отличился 2 голами.

В сборной 
Вызывался в состав молодежной сборной Украины, в футболке которой в 2010 году под руководством известного «динамовца» Павла Яковенка провёл 4 поединка.

Личная жизнь 
Старший брат — Григорий, также профессиональный футболист.

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ружомберок»
Игроки ФК «Дукла» Банска-Бистрица
Игроки ФК «Татран» Липтовски-Микулаш
Игроки ФК «Нива» Тернополь
Игроки ФК «Энергия» Новая Каховка
Игроки ФК «Эребуни» (2007)
Игроки ФК «Гелиос»
Игроки ФК «Горняк» Кривой Рог
Игроки ФК «Таврия»
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Тростянец»
Игроки ФК «Рубикон»